P.P.H. Kostrzewa Sp.j.  – polski producent kotłów oraz palników na biomasę o mocy od 8 do 330 kW, kotłów elektrycznych, pomp ciepła, rekuperatorów. Urządzenia marki Kostrzewa są sprzedawane w Polsce oraz większości państw Europy.

Historia 
W sierpniu 1978 Tadeusz Kazimierz Kostrzewa założył Zakład Ślusarsko-Kotlarski w Spytkowie k. Giżycka, gdzie produkował kotły, wymienniki ciepła oraz dmuchawy dla rolnictwa. Pierwsze pół roku działalności  Tadeusz Kazimierz Kostrzewa  przeznaczył na stworzenie prototypów produkowanych urządzeń. Po tym czasie zatrudnił pierwszego pracownika. Liczba zatrudnionych rosła z każdym rokiem, do 180 pracowników w 2019. W 1984 r. Tadeusz Kazimierz Kostrzewa wybudował nową siedzibę firmy na obrzeżach Giżycka.  Barbara Kostrzewa  od samego początku zajmowała się prowadzeniem księgowości w firmie założonej przez męża. W 2003 r., po przystąpieniu do spółki syna –  Pawła Kostrzewy , firmę ulokowano w dzielnicy przemysłowej miasta.

Początkowo wszystkie urządzenia były produkowane ręcznie. W latach 80. Tadeusz Kazimierz Kostrzewa zakupił pierwsze maszyny: gilotynę do blachy oraz prasy krawędziowe. W 1980 r. firma przystąpiła po raz pierwszy do przetargu ogłoszonego przez Izbę Rzemieślniczą w Suwałkach. Stopniowo zwiększano ilość produkowanych modeli oraz moc grzewczą w zakresie od 8–330 kW.
  1999  – podjęto pierwsze kroki w zakresie produkcji automatycznych kotłów na pellety. Rok później urządzenia marki Kostrzewa zostały wyposażone w pierwszy innowacyjny sterownik do kotła na paliwa stałe (sterownik FKO – funkcja kontroli opału oraz podgrzewania ciepłej wody użytkowej).
  2000  – firma jako pierwsza w Polsce wprowadziła na rynek kocioł peletowy do ogrzewania domu jednorodzinnego.
  2004  – rusza produkcja kotła peletowego Pellets Plus z automatyczną funkcją rozpalania (był przygotowany do spalania trzech paliw: peletu, groszku węglowego oraz drewna, posiadał funkcję automatycznego rozpalania paliwa oraz 3 moce paliwa).
  2005/2006  – powstanie kotła Pellets Lambda Control, wyposażonego w funkcję automatycznego rozpalania oraz sondę Lambda (jako pierwsi w Polsce).
  2006  – firma Kostrzewa zastrzegła w Urzędzie Patentowym znak Pellets do urządzeń marki Kostrzewa.
  2006/2007  – produkcja kotła Pellets Fuzzy Logic z innowacyjną regulacją modulacji mocy urządzenia (jako pierwsi w Polsce).
  2008  – uruchomienie zagranicznego przedstawicielstwa spółki w Wilnie.
  2009  – modernizacja działu konstrukcyjnego oraz uruchomienie automatyzacji produkcji opartej na programach firmy Dassault Systems – światowego lidera w dziedzinie narzędzi do projektowania i modelowania.
  2009/2010  – wprowadzenie do sprzedaży palników Platinum Bio oraz kotła Mini Bio.
  2011  – produkcja kotłów Maxi Bio, Compact Bio oraz Pellets Platinum Bio o mocy do 300 kW.
  2013  – produkcja modelu Farmer Bio oraz Twin Bio.
  2014  – budowa laboratorium do badań kotłów o mocy do 700 kW, wprowadzenie do sprzedaży podajników pneumatycznego załadunku paliwa.
  2015  – Kostrzewa jako pierwszy krajowy producent urządzeń grzewczych na paliwa stałe uruchamia badania kotłów w akredytowanym instytucie badawczym pod kątem spełniania wymogów dotyczących ekoprojektu (z ang. Ecodesign), określonych przez Rozporządzenie Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE.
 17 kwietnia – zaprzestano produkcji modeli: Compact Bio 10 kW i Compact Bio Luxury 10 kW,
 7 maj – wprowadzenie modułu internetowego „4pellet NET” do sterowania kotłem na odległość,
 12 czerwca – rozszerzono ofertę kotła Twin Bio o moc 12 kW,
 15 października – wprowadzono do sprzedaży zbiorniki buforowe o pojemności: 500 – 2000 l.
  2016  – konstruktorzy Kostrzewy w oparciu o firmowe laboratorium intensyfikują prace badawcze pod kątem innowacyjnych urządzeń grzewczych na biomasę, w tym pelet ze słomy, co owocuje rozbudową katalogu produktów:
 26 stycznia – model Twin Bio rozbudowany o moc 32 kW,
 5 lutego – wprowadzono do oferty palnik Platinum Bio SPIN – innowacyjny następca palnika Platinum Bio 2 (modele w zakresie mocy: od 55 kW do 330 kW),
 21 kwietnia – rusza produkcja kotła Twin Agro o mocy 24 – 32 kW (pierwszy w Polsce kocioł na pelet ze słomy),
 11 maja – wprowadzono do oferty palnik Agromatic o mocy 35 kW przystosowany do spalania agropeletu,
 24 czerwca – wprowadzono do oferty kocioł Twin Bio Luxury z innowacyjnym palnikiem Platinum Bio VG zaprojektowanym w technologii zmiennej geometrii – palnik dostosowuje się do zapotrzebowania cieplnego budynku zmniejszając lub zwiększając swoje wymiary (rozwiązanie opatentowane w Urzędzie Patentowym RP),
 2 sierpnia – wprowadzono do oferty nową grupę kotłów – kotły NE dedykowane programowi PONE, który dofinansowuje kotły na biomasę,
 26 października – przedsiębiorstwo zwyciężyło „V edycję Konkursu TOPTEN Kotły grzewcze na paliwa stałe 2016”, ogłoszonego przez Fundację na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii oraz Polską Izbę Ekologii. Model kotła EEI Pellets 24 kW znalazł się na szczycie podium, drugie miejsce zajął model EEI Pellets 16 kW. Efektem było wpisanie produktów na listę rankingową TOPTEN 2016 – klasyfikującą grupy produktów, w tym kotły na paliwa stałe, pod względem oszczędności energetycznej, bezpieczeństwa środowiskowego oraz innowacyjności,
 28 listopada – zaprzestano produkcji kotłów Warmet 200 Ceramik (kotły z ręcznym załadunkiem),
 9 grudnia – kocioł Twin Bio Luxury otrzymuje certyfikat „Produkt Warmia Mazury” nadany przez samorząd województwa warmińsko-mazurskiego,
 23 grudnia – zakończenie procesu certyfikacji nowej linii urządzeń EEI Pellets (moc: 12, 16, 24, 32, 50, 75, 100, 150, 200, 285 kW) pod kątem spełniania wymogów ekoprojektu, co potwierdza akredytowana jednostka badawcza (jedyny polski producent posiadający w ofercie tak liczną grupę urządzeń z certyfikatem). Przebadane kotły charakteryzują się klasą efektywności energetycznej A+.

  2017  – ruszyła kompleksowa rozbudowa i modernizacja przedsiębiorstwa. Inwestycja współfinansowana z funduszy unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego obejmuje: budowę nowych hal produkcyjnych, półautomatycznej lakierni, centrum gnącego, budynku z zapleczem socjalnym oraz salonu ekspozycyjnego.
 9 marca – poszerzenie typoszeregu kotłów z serii EEI Pellets (do obecnie dostępnych modeli w zakresie mocy od 16 do 285kW dołącza moc12kW),
 21 marca – wprowadzenie do oferty sprzedaży nowego urządzenia – kotła Mini Bio Luxury o mocach 12kW oraz 21kW, będącego połączeniem kotłów Mini Bio oraz Twin Bio Luxury,
 27 kwietnia – wprowadzenie do oferty sprzedaży ulepszonej i bardziej funkcjonalnej wersji kotła Twin Bio oraz Twin Bio NE (wersja NE jest pozbawiona rusztów do drewna),
 26 maja – wprowadzenie do oferty ulepszonej i bardziej funkcjonalnej wersji kotłów Mini Bio oraz Mini Bio NE (wersja NE została wyposażona we wkłady ceramiczne oraz zawirowywacze spalin),
 21 sierpnia – wycofanie z oferty urządzeń: Platinum Bio LITE 50kW, 100kW, 150kW oraz Warmet SDS Ceramik 70kW,
 1 października – wycofanie z oferty sprzedaży kotła Pellets 100,
 15 grudnia – typoszereg kotłów z serii Twin Bio Luxury NE zostaje poszerzony o kolejne modele. Do obecnie dostępnych 12kW, 16kW, 24kW, 32kW dochodzą 8kW oraz 10kW
 22 grudnia – palnik Platinum Bio VG, który wcześniej był dostępny tylko w kotłach typu Twin Bio Luxury, EEI  Pellets oraz Mini Bio Luxury (VG), zostaje wprowadzony do oferty sprzedaży jako odrębny produkt.
  2018 
 14 lutego – wycofanie z oferty sprzedaży kotła Compact Bio Luxury/Compact Bio Luxury NE,
 21 lutego – wprowadzenie do oferty sprzedaży kotła Mini Bio Luxury B (zbiornik niezintegrowany),
 10 kwietnia – palnik VG uzyskał patent nr 228615 Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej,
 27 kwietnia – poszerzenie typoszeregu kotłów z serii EEI Pellets oraz Mini Bio Luxury o model 30kW,
 15 maja – wycofanie z oferty sprzedaży kotła Compact Bio / Compact Bio NE,
 14 sierpnia – poszerzenie typoszeregu kotłów Mini Bio NE, Mini Bio Luxury, Mini Bio Luxury B, EEI Pellets o moc 15kW,
 18 września – kotły EEI Pellets, Mini Bio NE, Mini Bio B NE, Mini Bio Luxury B, Twin Bio NE spełniają wymogi priorytetowego rządowego Programu „Czyste Powietrze” umożliwiającego właścicielom domów jednorodzinnych pozyskanie dotacji do wymiany przestarzałego ogrzewania,
 14 listopada – system nadzoru i obsługi kotła OMS (operating monitoring system) uzyskał patent nr 230496 Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej,
 6 grudnia – wprowadzenie do oferty sprzedaży nowego urządzenia – kotła Twin Bio Luxury Compact NE o mocach 8-24kW,
  2019 
 19 marca – wprowadzenie do oferty sprzedaży nowego urządzenia – kotła Midi Bio NE 42 kW, 52 kW,
 28 sierpnia – przystąpienie do United Nations Global Compact – największej na świecie inicjatywy jednoczącej podmioty biznesowe w działaniach na rzecz zrównoważonego rozwoju.
  2020 
 8 stycznia – wprowadzenie do oferty sprzedaży kotła z pneumatycznym czyszczeniem wymiennika, mechanicznym odpopielaniem – EEI Pellets Matic 300 kW,
 16 maja – wprowadzenie do oferty sprzedaży nowego urządzenia – kotła Mini Matic o mocy 11 i 20 kW,
 3 lipca – wprowadzenie do oferty sprzedaży nagrzewnicy powietrza Pellets Air o mocy 100 i 200 kW.
  2021  – badania laboratoryjne potwierdzają, że kotły na pellet drzewny: Mini Matic, Twin Bio Luxury Compact NE, EEI Pellets, Mini Bio Luxury B, Twin Bio Luxury NE, Mini Bio NE, Mini Bio B NE, Twin Bio NE charakteryzują się obniżoną emisyjnością cząstek stałych o wartości ≤20 mg/m³, co kwalifikuje urządzenia do podwyższonego poziomu dofinansowania Programu Czyste Powietrze.
  2022
 2 marca – kocioł elektryczny Kostrzewa ELE 24 trafił do sprzedaży. Urządzenie figuruje na liście urządzeń dotowanych przez Program Czyste Powietrze (lista ZUM). 
 23 września -  Przedsiębiorstwo Kostrzewa uruchomiło Ośrodek Szkoleniowy i Egzaminacyjny oferujący szkolenia zawodowe w zakresie spawania TIG-141, MAG-135 i lutowania 912.

Forma prawna 
 1978 – jednoosobowa działalność gospodarcza.
 1998 – spółka cywilna – jako wspólnik dołącza żona Tadeusza Kostrzewy – Barbara Kostrzewa.
 2006 – spółka jawna – udziałowcem zostaje syn właścicieli – Paweł Kostrzewa.

Ekologia 
Kostrzewa produkuje kotły na biomasę mieszczące się w 5 klasie, określonej w normie PN EN 303-5:2012 oraz spełniające wymogi ekoprojektu (ecodesign) w zakresie efektywności energetycznej i emisji zanieczyszczeń określone w Rozporządzeniu Komisji (UE) 2015/1189. Certyfikowane przez akredytowane jednostki badawcze urządzenia spełniające wymogi ekoprojektu oraz klasy piątej gwarantują niską emisję zanieczyszczeń do atmosfery.

Urządzenia Kostrzewy kwalifikują się do dotacji w ramach priorytetowego rządowego Programu „Czyste Powietrze”, „Małopolska w zdrowej atmosferze”, Regionalnego Programu Operacyjnego, Programu Ograniczania Niskiej Emisji oraz figurują na europejskich listach urządzeń refundowanych.

Nagrody i osiągnięcia 
 I MIEJSCE za kocioł MAXI BIO oraz za program edukacyjny „Wszystkim wesoło, gdy czyste powietrze wokoło”, realizowany w polskich przedszkolach. IX Międzynarodowych Targów Urządzeń, Technologii do Wytwarzania i Zastosowania Pelletu i Brykietu „PELLETS-EXPO & BRYKIET-EXPO” Bydgoszcz, 3 czerwca 2011
 Wyróżnienie „Kocioł Pellets Fuzzy Logic z sondą lambda” XI Międzynarodowych Targów Energetyki ENEX VI Targów Odnawialnych Źródeł Energii ENEX-NOWA ENERGIA Kielce, 04–6 marca 2008 r.
 Nagroda za „Kocioł Pellets Fuzzy Logic z sondą lambda” konkursu Wyróżniony Produkt targów TARBUD Wrocław, Wrocław, 07–9 marca 2008 r.
 MEDAL „Kocioł Pellets Fuzzy Logic z sondą lambda” konkursu Wyróżniony Wyrób Międzynarodowych Targów Szczecińskich ENERGIA Szczecin, 14–16 marca 2008 r.
 NAGRODA GŁÓWNA „Kocioł Pellets Fuzzy Logic z sondą lambda” konkursu Najlepszy Wyrób Międzynarodowych Targów Warmii i Mazur OLTARBUD-E. Olsztyn, 28–30 marca 2008 r.
 NAGRODA GŁÓWNA „Kocioł Pellets Fuzzy Logic z sondą lambda” w kategorii Materiały Instalacyjne Międzynarodowych Targów Budowlanych MURATOR-EXPO. Warszawa, 18–20 kwietnia 2008 r.
 Nominacja do ZŁOTEGO MEDALU „Kocioł Pellets Fuzzy Logic z sondą lambda” Międzynarodowe Targi Instalacyjne INSTALACJE Poznań, 22–25 kwietnia 2008 r.
 ZŁOTY MEDAL „Kocioł Pellets Fuzzy Logic z sondą lambda” na Międzynarodowych Targach Agro-Przemysłowych AGRORUS 2008 „Alternatywne Źródła energii. „Biopaliwo”. Sankt-Petersburgu, Rosja, 22–27 sierpnia 2008
 Wyróżnienie dla kotła Pellets Fuzzy Logic
 INSTALACJE kocioł Pellets Fuzzy Logic zdobył – wyróżnienie – przyznane przez komisję konkursową targów LUBDOM 2009
 I miejsce dla kotła Pellets Fuzzy Logic 2 z sondą lambda VII Międzynarodowe Targi Urządzeń, Technologii Do Wytwarzania i Zastosowania Pelletu i Brykietu PELLETS – EXPO & BRYKIET – EXPO 2009
 III MIEJSCE za kocioł Twin Bio – XI Międzynarodowych Targów Urządzeń, Technologii do Wytwarzania i Zastosowania Pelletu i Brykietu „PELLETS-EXPO & BRYKIET-EXPO” Bydgoszcz 19 czerwca 2013
 Nagroda za „Kocioł Pellets 100” konkursu Wyróżniony Produkt targów TARBUD Wrocław, Wrocław, 07–9 marca 2008 r.
 Międzynarodowe Targi w Poznaniu INSTALACJE 2010 26–29 kwietnia 2010 „ACANTHUS AUREUS”
 Produkt Mini Bio nominowany w roku 2010 na Międzynarodowych Targach w Poznaniu „INSTALACJE 2010”
 Wyróżnienie specjalne za kocioł Mini Bio oraz palnik Platinum Bio na targach w Lublinie
 „Złota ciupaga” – nagroda główna za kocioł Mini Bio zdobyta w Nowym Targu 2010
 Wyróżnienie za kocioł Mini Bio na targach „OLTARBUD-E”
 Wyróżnienie „Kocioł Mini Bio Luxury” – X Międzynarodowych Targów Urządzeń, Technologii do Wytwarzania i Zastosowania Pelletu i Brykietu. Bydgoszcz, 30 maja 2012 r.
 Platinum Bio nagrodzony na 14 Targach Energii Konwencjonalnej i Odnawialnej ENERGIA w Szczecinie. Międzynarodowe Targi Szczecińskie ENERGIA 2009 – 12–14 marca 2009
 Komisja na Pellets-Expo doceniła palnik Platinum Bio – 2010 – 9 Międzynarodowe Targi Urządzeń, Technologii do Wytwarzania i Zastosowania Pelletu i Brykietu „PELLETS-EXPO & BRYKIET-EXPO” WYRÓŻNIENIE za palnik Platinum-Bio do peletu i owsa
 Nagroda główna za palnik Platinum Bio zdobyta na Międzynarodowych Targach w Szczecinie 2010
 Nagroda główna za palnik Platinum Bio zdobyta na targach w Olsztynie w 2010 roku
 Wyróżnienie specjalne zdobyte na targach w Modrze za palnik Platinum Bio
 II Miejsce za „Kocioł Pellets Plus” – III Międzynarodowych Targów Urządzeń, Technologii do Wytwarzania i Zastosowania Pelletu „PELLET EXPO 2005” Bydgoszcz, 16 czerwca 2005 r.
 Wyróżnienie za „Kocioł Pellets Plus” – V Międzynarodowych Targów Urządzeń, Technologii do Wytwarzania i Zastosowania Pelletu „PELLET EXPO 2007” Bydgoszcz, 27 czerwca 2007 r.
 Nagroda główna targów za „Kocioł Pellets Lambda Control” – IV Międzynarodowych Targów Urządzeń, Technologii do Wytwarzania i Zastosowania Pelletu „PELLET EXPO 2006”, Bydgoszcz, 28 czerwca 2006 r.
 Produkt nominowany do ZŁOTEGO MEDALU na Międzynarodowych Targach Poznańskich. Kocioł Pellets Plus. – Lider instalacji medium kocioł Pellets Plus 2006 r.
 Dyplom. X Międzynarodowe Targi Energetyki ENEX. V Targi Odnawialnych Źródeł Energii ENEX – NOWA ENERGIA za Pellets Lambda Control. -NAGRODA SPECJALNA ABRYS Sp. z o.o., wydawcy miesięcznika Czysta Energia za najlepiej przeprowadzoną akcję edukacyjną na stoisku podczas Targów PELLETS-EXPO
 Nagroda Międzynarodowych Targów Rolno-Przemysłowych AGRO-TECH w Minkowie, kategoria „Agroenergetyka”, 02.07.2016 r.
 I i II MIEJSCE – za EEI Pellets 24 kW i EEI Pellets 16 kW – V edycja Konkursu „TOPTEN Kotły grzewcze na paliwa stałe 2016”   Fundacji na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii   oraz Polskiej Izby Ekologii, 26.10.2016 r.
 Certyfikat „Produkt Warmia Mazury” dla kotła Twin Bio Luxury nadany przez samorząd województwa warmińsko-mazurskiego, 09.12.2016 r.
 Statuetka „Nagroda świętego Brunona – patrona Giżycka” dla Tadeusza Kostrzewy, założyciela przedsiębiorstwa Kostrzewa – za wkład w rozwój gospodarczy miasta, organizator: miasto Giżycko, 09.01.2017 r.
 Złoty Laur Plebiscytu EKO-FIRMA Fundacji Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich, kategoria EKO-PRODUKT, 13 grudnia 2019 r.

Produkty

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona firmy Kostrzewa

Przedsiębiorstwa założone w Polsce w 1978
Przedsiębiorstwa w województwie warmińsko-mazurskim
Polskie przedsiębiorstwa przemysłu elektromaszynowego
Giżycko